Швабе () — німецьке прізвище, означає  шваб.

Відомі носії:
 Людвіг Швабе (1835—1908) — німецький філолог і археолог.
 Карл Іванович Швабе (1806—1863) — російський кораблебудівник, начальник Адміралтейських Іжорських заводів, полковник Корпусу корабельних інженерів.
 Курт Швабе (1905—1983) — німецький хімік.
 Йоахім Готліб Швабе (1754—1800) — німецько-балтійський пастор і письменник.
 Генріх Швабе (1789—1875) — німецький астроном і ботанік.
 Овруцький-Швабе Олександр Аскольдович (1904—1962) – український письменник. Відомий як Луговий Олександр Володимирович.

Див. також 
 Шваб (прізвище)